

Anno 
 1885 – (MDCCCLXXXV in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1885 a.C.

Matematica 
 1885 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1885 Herero – asteroide della fascia principale del sistema solare